Буен може да се односи на:

 Буен (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја
 Буен (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр